Motorola RAZR2 V8 — GSM-телефон компании Motorola.
Выпущен в мае 2007 года.

RAZR2 V8 отличается полностью переработанным пользовательским интерфейсом (напр., Главное меню теперь можно настроить так, чтобы до любой функции можно было добраться максимум в 3 нажатия). 
В телефоне используется более скоростной процессор ARM11, обеспечивающий в 10 раз большую скорость работы по сравнению с предыдущими моделями.

Сам телефон изготовлен из метал. сплава, клавиатура выполнена из сплава (одним листом). Использован стандартный MicroUSB разъём.
Имеет также внешний цветной дисплей. внутри на клавиатуре лазерная гравировки. Корпус покрыт золотым напылением 24 карат. Сам телефон - настоящее произведение искусства.

Мобильные телефоны Motorola